Amerikai Egyesült Államok
Murray megye, megye Georgia államban 
Murray megye, megye Minnesota államban 
Murray megye, megye Oklahoma államban